Andrej German (* 26. Januar 1994) ist ein deutscher Volleyball- und Beachvolleyballspieler.

Karriere 
Andrej German spielte in der 2. Volleyball-Bundesliga in der Saison 2013/14 beim TuS Durmersheim und mit der Übernahme des Spielrechts in der Saison 2015/16 beim damaligen Drittligisten SSC Karlsruhe. In den Spielzeiten 2017/18 und 2019/20 spielte er in der Dritten Liga Ost für den TSV Niederviehbach. Nach einem beruflich bedingten Wechsel spielt er seit der Saison 2020/21 beim Eimsbütteler TV in der Dritten Liga Nord.

Weblinks

Einzelnachweise 

Volleyballspieler (TSV Niederviehbach)
Volleyballspieler (SSC Karlsruhe)
Volleyballspieler (Eimsbütteler TV)
Deutscher
Geboren 1994
Mann